James Hynes ist der Name folgender Personen:

* James Hynes (Schriftsteller) (* 1955), US-amerikanischer Schriftsteller 
 James T. Hynes (* 1943), US-amerikanischer Chemiker